Die Segunda División 1956/57 war die 26. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 9. September 1956 und endete am 16. Juni 1957. Zwischen dem 23. und 30. Juni 1957 wurden die Relegationsspiele ausgetragen. Meister wurden Real Gijón und FC Granada.

Vor der Saison 
Die 40 Mannschaften wurden in zwei Gruppen zu je 20 Teams eingeteilt. Die beiden Gruppensieger stiegen in die Primera División auf. Die letzten vier Vereine jeder Gruppe stiegen direkt ab, während die Teams der Plätze 15 und 16 in der Relegation gegen den Abstieg kämpften.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen Real Murcia, Deportivo Alavés, Cultural Leonesa und Hércules Alicante teil.

Aus der Tercera División kamen FC Alicante, Real Avilés, Burgos CF, FC Córdoba, CD Eldense, FC Girona, UD Levante, Puente Genil CF  und Rayo Vallecano. Algeciras CF übernahm den Ligaplatz von UD España nach der Unabhängigkeit Marokkos.

Gruppe Nord 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe Süd 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Relegation 

Alle Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. (Gr. Nord) – Real Gijón
 1. (Gr. Süd)  – FC Granada

 Absteiger in die Tercera División
 17. (Gr. Nord) – CD Logroñés
 18. (Gr. Nord) – FC Barakaldo Altos Hornos
 19. (Gr. Nord) – Burgos CF
 20. (Gr. Nord) – UD Lérida
 17. (Gr. Süd)  – CD Mestalla
 18. (Gr. Süd)  – Algeciras CF
 19. (Gr. Süd)  – Puente Genil CF
 20. (Gr. Süd)  – CD Castellón

 Absteiger aus der Primera División
 Deportivo La Coruña
 CD Condal

 Aufsteiger in die Segunda División
 CD Alcoyano
 CD Baskonia
 AD Plus Ultra
 Recreativo Huelva

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

1956/57
Fußballsaison 1956/57